Ondřejov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Ondřejov (okres Pelhřimov)
 Ondřejov (okres Praha-východ)